Bussy-la-Pesle puede referirse a: 

 Bussy-la-Pesle, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Bussy-la-Pesle, comuna francesa situada en Nièvre.